Ве́шние во́ды:
 Вешние воды (повесть) — повесть И. С. Тургенева.
 Вешние воды (повесть) () — повесть Э. Хемингуэя.
 Вешние воды (фильм) — фильм Ежи Сколимовского 1989 года.
 Вешние воды (издательство) — российское издательство.
 Вешние воды (турнир) — ежегодный турнир по интеллектуальным играм.
 Вешние воды — ежемесячный научно-литературно-художественный студенческий журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге до революции.

Прочее 
 Улица Вешних Вод — улица в Москве.